Марта Кон (род. 13 апреля 1920 года в Меце) — французская писательница, медсестра, бывшая разведчица, пережившая Холокост. Она написала о своем опыте разведчицы во время Холокоста в книге «В тылу врага».

Ранний период жизни 
Марта Кон родилась 13 апреля 1920 года как Март Хоффнунг в городе Мец, Франция. Она родилась в ортодоксальной еврейской семье, одна из семи детей. Её семья жила недалеко от немецкой границы во Франции, когда Гитлер пришел к власти. После ареста её сестры Стефани гестапо 17 июня 1942 года Марта организовала побег своей семьи из Пуатье в свободную зону. Так она выжила благодаря фальшивым документам, составленным перед отъездом. Ее жених, Жак Делоне, студент, с которым она познакомилась в Пуатье, активно участвовавший во французском сопротивлении, был расстрелян 6 октября 1943 года в крепости Мон-Валериан в Сюрене. В ноябре 1943 года Марта Кон закончила свое обучение, которое она начала в октябре 1941 года в Пуатье, в школе медсестер Французского Красного Креста в Марселе. Затем она тщетно пыталась присоединиться к Сопротивлению.

Карьера 
В ноябре 1944 года, после освобождения Парижа, Марта Хоффнунг завербовалась и стала членом разведывательной службы 1-й французской армии под командованием маршала Франции Жана де Латр де Тассиньи. После 14 неудачных попыток пересечь линию фронта в Эльзасе, она пересекла границу с Германией недалеко от Шаффхаузена в Швейцарии. Будучи медсестрой, свободно владеющей немецким языком, она приняла личность немецкой медсестры и утверждала, что ищет свою пропавшего жениха. Затем она переползла обратно через швейцарскую границу, чтобы передать информацию французской разведке. Она смогла сообщить своей службе информацию о том, что на северо-западе Фрайбурга была эвакуирована линия Зигфрида, и где находятся остатки немецкой армии, которая попала в засаду в Шварцвальде.

После войны Марта вернулась во Францию, и продолжила карьеру медсестры, но в 1956 году, учась в Женеве, она встретила американского студента-медика майора Л. Кона, который был соседом по комнате её друга. В течение трех лет они женились, и жили в Соединенных Штатах. Теперь оба на пенсии, после того, как они работали вместе много лет — он как анестезиолог, а она как медсестра.

Кон была награждена орденом «Военный крест» в 1945 году двумя документами (решение № 134, подписанные лейтенант-полковником Буве 9 августа 1945 года, и № 1322, подписанные Маршалом Жуэном 10 ноября 1945 года). В 1999 году французское правительство наградило её воинской медалью, декрет № 3465 MR 1999 года. Андре Борд, министр по делам ветеранов, в 2002 году наградил её Орденом Почётного Легиона, указ № 2702, MR 2004. В 2006 году правительство Франции наградило её почётной «Медалью национальной признательности».

В 2002 году она, в соавторстве с Венди Холден, написала книгу о своем опыте под названием «В тылу врага: правдивая история французского еврейского шпиона в нацистской Германии», которая была опубликована издательством «Гармони Букс». Книга была переведена на французский Helene Prouteau и опубликована издательствами Plön, Selection du Reader’s Digest и The Editions Tallandier

Награды 
 Военный крест, 1945
 Воинская медаль, 1999
 Орден Почётного легиона, 2002
 Женщина Доблести Центра Симона Визенталя, 2002
 Медаль национальной признательности, 2006
 Крест ордена «За заслуги», высшая награда Германии

Фильм о жизни Марты Кон 
В 2019 году режиссёр Никола Элис Хенс снял фильм о жизни Марты Кон, продюсер Амос Гева. Название фильма — «Чичинетт — как я случайно стала шпионом», продолжительность — 86 минут.

Примечания

Литература 
 C-SPAN видео
   

Участники французского движения Сопротивления
Награждённые французским Военным крестом 1939—1945
Кавалеры ордена Почётного легиона
Выжившие в Холокосте
Еврейское сопротивление в период Холокоста:Персоналии
Википедия:Биографии современников
Военные медсёстры Франции
Ныне живущие столетние долгожительницы США
Авторы военных мемуаров